Erdemli (district), een Turks district in de provincie Mersin
 Erdemli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Erdemli